Дуглас Джеймс Бёргам (; 1 августа 1956 года, , Северная Дакота) — американский , филантроп и политик, представляющий Республиканскую партию. Губернатор штата Северная Дакота (с 15 декабря 2016 года).

Биография 
Родился в фермерской семье, учился в университете Северной Дакоты, затем — в школе бизнеса Стэнфордского университета. В 1981 году основал компанию Great Plains Software, которая специализировалась на производстве бухгалтерского программного обеспечения, в 1997 году её акции были выпущены на рынок, а впоследствии компанию купил Microsoft за 1,1 млрд долларов США. Сам Бёргам занялся в Microsoft производством программ для бизнеса, но в 2007 году оставил эту работу. Занимался развитием города Фарго (Северная Дакота) при посредстве основанной им же компании The Kilbourne Group.

Возглавлял совет директоров компании SuccessFactors, которая в 2011 году была продана за 3,4 млрд долларов, и занял аналогичную должность в компании Atlassian, сохраняя её до 2016 года.

В 2016 году действующий губернатор Северной Дакоты Джек Далримпл отказался от переизбрания, и в июне того же года Бёргам победил на республиканских праймериз генерального прокурора штата  и стал основным соперником безальтернативного кандидата демократов  в штате, где с 1992 года не было губернаторов-демократов.

8 ноября 2016 года Бёргам победил на губернаторских выборах в Северной Дакоте, получив 76,7 % голосов избирателей против 19,4 % у Нельсона.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
Выпускники Университета штата Северная Дакота
Предприниматели США
Члены Республиканской партии США
Губернаторы Северной Дакоты